XXXTENTACION Presents: Members Only, Vol. 4 — студийный альбом американского хип-хоп-коллектива Members Only, возглавляемый XXXTentacion, выпущенный 23 января 2019 года в день рождения Тентасьона. Альбом содержит много треков с участием артистов Members Only, таких как Ski Mask the Slump God, Bass Santana, Craig Xen и другие. Это единственный релиз группы после смерти XXXTentacion 18 июня 2018 года в Дирфилд-Бич, штат Флорида.

Продвижение и релиз 
Альбом выпущен 23 января 2019 года, на день рождения XXXTentacion. В день выпуска альбома, участники Members Only отправились в 22-дневный тур с января по март 2019 года, во главе с Kid Trunks и Craig Xen и с участием других исполнителей, Cooliecut, Bass Santana, Flyboy Tarantino, Rawhool, SB, ReddzMoney, DJ Slicid и JAKEGATEWOOD.

15 февраля 2019 года был выпущен анимационный клип на песню «Sauce!» в исполнении XXXTentacion. Ролик был анимирован и снят режиссёром Тристаном Заммитом. Альбом достиг 18-го места в американском чарте Billboard 200. Песня «Sauce!» была сертифицирована золотом RIAA для США 28 июня 2019 года.

Коммерческий успех 
В США Members Only, Vol. 4 дебютировал под номером 18 в американском чарте Billboard 200, собрав 16.000 единиц эквивалента альбома, при этом 2.000 из них поступили от чистых продаж альбома в первую неделю.

Список композиций

Комментарии 
 «Sauce!» от XXXTentacion это переделанная версия его ремикса песни «Ice Tray» от Quality Control, Quavo и Lil Yachty, которая имеет такое же название, но стилизована как «$aUcE!».
 «Touch Eem Body» содержит сэмпл песни «Ocean Eyes» от Билли Айлиш.
 «Rebirth (2016)» содержит сэмпл 2016 года с онлайн-трансляции XXXTentacion в перископе.

Чарты

Примечания 

Альбомы XXXTentacion
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, опубликованные посмертно
Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы Members Only
Альбомы Ski Mask the Slump God
Альбомы Craig Xen